Toponímia:
Masies:
Mas Miquel: masia del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
Mas Miquel: masia del municipi del Montmell (Baix Penedès)
Mas Miquel: masia del municipi de Tordera (Maresme)
Mas Miquel: masia del municipi de Valls (Alt Camp)